Бучумены, ж/д станция () — село и железнодорожная станция в Унгенском районе Молдавии. Наряду с сёлами Бучумены и Флорешты входит в состав коммуны Бучумены.

География 
Станция расположено на высоте 48 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, на станции Бучумень проживает 343 человека (178 мужчин, 165 женщин).

Этнический состав:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района